Hyacinth steht für:

 eine Gestalt aus der griechischen Mythologie, siehe Hyakinthos
 männlicher Vorname, siehe Hyacinthe #Hyacinth
 HMS Hyacinth (1898), Kreuzer der Royal Navy

Hyacinth ist der Familienname von:
 Flora Hyacinth (* 1966), Leichtathletin der Amerikanischen Jungferninseln

Siehe auch:
 Hyazinth